Джордж Смит:
* Смит, Джордж (1824—1901)— английский издатель, один из владельцев компании Smith, Elder & Co.
 Смит, Джордж (1840—1876) — британский учёный, дешифровавший кипрское письмо и открывший древнейшую версию Мифа о Всемирном потопе.
 Смит, Джордж (1876—1915) — британский полицейский и перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
  (род. 1980) — австралийский регбист.
 Смит, Джордж Айзек (1909—1982) — канадский государственный деятель, премьер-министр Новой Шотландии.
 Смит, Джордж Альберт (1864—1959) — английский кинорежиссёр.
  (1870—1951) — восьмой Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (1945—1951).
 Смит, Джордж Гамильтон (род. 1949) — американский либертарианский философ, автор и педагог.
 Смит, Джордж Генри (1922—1996) — американский писатель-фантаст.
 Смит, Джордж Джозеф (1872—1915) — британский серийный убийца.
 Смит, Джордж Элвуд (род. 1930) — американский учёный-физик, один из изобретателей приборов с зарядовой связью.
  (1911—1981) — американский писатель-фантаст.

Примечания